Marasmius conigenus je starší biologický název pro dva druhy hub:

 Marasmius conigenus sensu Rea (1922), penízečka drobnovýtrusá (syn. penízečka šišková, penízovka drobnovýtrusá), Baeospora myosura Fr. Singer 1938 – drobná nejedlá houba z čeledi špičkovitých
 Marasmius conigenus sensu auct., penízovka provázková (syn. penízovka borová), Marasmius esculentus sensu Rea (1922), Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer 1962 – drobná jedlá houbička z čeledi špičkovitých

Reference